Толоконников, Владимир Александрович (род. 1973) — российский хоккеист.
 Толоконников, Владимир Алексеевич (1943—2017) — советский, российский и казахстанский актёр.